Grindrod bezeichnet:
 Grindrod (Unternehmen), südafrikanisches Unternehmen
 Grindrod (British Columbia), Siedlung in British Columbia, Kanada
 John Basil Rowland Grindrod (1919–2009), Bischof der Anglican Church of Australia